Крюйс может означать
 «крюйс» — приставка, означающая принадлежность элемента рангоута или такелажа к бизань-мачте, например, «крюйс-стеньга».
 Крюйс, Корнелиус (1655—1727) — адмирал Российского Императорского флота.
 «Крюйс» — шнява шведского, а затем российского флота, участник Северной войны.